Erin Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Erin Township (Illinois)
 Erin Township (Iowa)
 Erin Township (Michigan), aufgelöst
 Erin Township (Minnesota)

in Kanada:
 Erin (Ontario), ehemals Erin Township